

Cinema 
 Ecce Homo - I sopravvissuti – film del 1969 diretto da Bruno Gaburro
 2022: i sopravvissuti – film del 1973 diretto da Richard Fleischer

Fumetti 
 I sopravvissuti – serie a fumetti satirica e grottesca creata dal fumettista Hurricane (Ivan Manuppelli)

Televisione 
 I sopravvissuti – serie televisiva britannica del 1975

Pagine correlate 
 Sopravvissuti
 Il sopravvissuto